Иван Егорович (Иоганн) Миллер (Мюллер)  (, Германия — , Казань, Российская империя.) — , , директор Иркутской гимназии, , адъюнкт всемирной истории, географии и статистики.

Биография 
Родился 1 июля 1750 года в Германии. Образование получил в Дрезденской гимназии и в Лейпцигском университете, а затем переселившись в Россию в 1798 году сделался преподавателем новых языков во втором Петербургском кадетском корпусе и латинского языка в главном немецком училище. Затем был учителем немецкого языка в Екатеринославском институте и в институте повивальном. В июле 1804 года удостоился всемилостивейшей награды за издание немецкого Санкт-Петербургского журнала. Оставив службу в Санкт-Петербурге Миллер 22 июня 1805 года получил должность учителя французского и немецкого языка в Астраханской гимназии. После его ходатайства перед попечителем Румовским, 23 января 1808 года Миллер назначен в Казанский университет адъюнктом по кафедре всемирной истории, географии и статистики. 27 октября 1809 года Миллер был перемещён на должность директора училищ Иркутской губернии, почему в ноябре и прекратил чтение лекции. Перед сменой должности Е. И. Миллер позаботился о получение звания почётного члена-корреспондента Казанского университета. Вследствие чего у него была возможность пополнять университетскую коллекцию естественно-историческими предметами. Однако в 1816 году Миллер был переведен на должность директора народного училища в Казани.

Труды 

 
 
 

Об иноверцах, в Иркутской губернии обитающих // Казан. изв. 1813. № 47, 50.
 Путешествие И. Е. Миллера из Иркутска в Нерчинск в августе 1811 года, им самим описанное // Духовный журн. 1816. Ч. 13. № 28-31.

 Мой путь из Иркутска в Киренск (в 1814) // Казан. изв. 1816. № 52.

 Краткое историческое обозрение учебных заведений в Иркутской губернии // Период. соч. об успехах народ. просв. 1830. № 27.

Источники 

 
 
 Петряев Е. Д. Краеведы и литераторы Забайкалья. — C. 65.

Ссылки 
Энциклопедия хрестоматия

Примечания